Joseph Jungmann ist der Name folgender Personen:
 Josef Jungmann (1773–1847), tschechischer Sprachwissenschaftler
 Joseph Jungmann (Theologe) (1830–1885), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Josef Andreas Jungmann (1889–1975), österreichischer Liturgiker